Постум (Postumus) е име на:

 Постум, римски император (260-268), Галска империя
 Постум II († 269), римски съимператор, Галска империя
 Агрипа Постум (12 пр.н.е.-14 г.), син на Марк Випсаний Агрипа
 Постум Коминий Аврунк, консул 501 и 493 пр.н.е.
 Гай Рабирий Постум, претор 48 пр.н.е.
 Гай Вибий Постум, суфектконсул 5 г.
 Марк Атилий Постум Брадуа, проконсул на провинция Азия по времето на император Домициан (81-96)
 Луций Меций Постум, суфектконсул 98 г.
 Цейоний Постум, баща на император Албин (196-197)
 Марк Егнаций Постум, суфектконсул 183 г.
 Герман Постум Цезар (551-605), осиновен от император Тиберий II, 582 г. се жени за Харито
 Поений Постум, префект на II Августов легион

Вижте също 
 Постумии